Дьярмати () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Дьярмати, Андреа (род. 1954) — венгерская пловчиха, призёрка Олимпийских игр 1972 года, дочь Дежё Дьярмати.
 Дьярмати, Бела (род. 1942) — венгерский фехтовальщик, участник Олимпийских игр 1964 года.
 Дьярмати, Дежё (1927—2013) — венгерский ватерполист, трёхкратный олимпийский чемпион.
 Дьярмати, Иштван (1929—2002) — венгерский физик, предложивший носящий его имя интегральный вариационный принцип неравновесной термодинамики.
 Дьярмати, Ольга (1924—2013) — венгерская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 1948 года в прыжке в длину.
 Дьярмати, Самуэль (1751—1830) — венгерский лингвист, один из наиболее известных исследователей венгерского языка и родоначальников сравнительной лингвистики.
 Дьярмати, Янош (1910—1974) — венгерский футболист и тренер.